Кронау — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Кронау — название центра немецких поселений в Херсонской губернии (сейчас посёлок городского типа Высокополье, Херсонская область).